Aleksej Igorevitj Martjenko (ryska: Алексей Игоревич Марченко), född 2 januari 1992, är en rysk professionell ishockeyspelare som spelar för Toronto Maple Leafs i NHL. Han har tidigare spelat för Detroit Red Wings i NHL och HK CSKA Moskva i Kontinental Hockey League (KHL) och på lägre nivå för Grand Rapids Griffins i American Hockey League (AHL).

Martjenko draftades i sjunde rundan i 2011 års draft av Detroit Red Wings som 205:e spelare totalt.

Han var med och tog OS-guld 2018.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Aleksej Martjenko NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Aleksej Martjenko hockey statistics and profile at hockeydb.com

Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i HK CSKA Moskva
Ryska idrottare under 2000-talet
Ryska ishockeyspelare
Idrottare från Moskva
Levande personer
Födda 1992
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Olympiska guldmedaljörer 2018
Ryska olympiska guldmedaljörer
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2018
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Ryssland
Spelare valda av Detroit Red Wings i NHL Entry Draft